Cheshire est un personnage de Saint Seiya, Spectre de Cat Sith, de l'Étoile Terrestre Bestiale.

Surplis 
La surplis de Cheshire représente le Cat Sith, le chat noir issu de la mythologie écossaise et devenu le chat noir familier des sorcières. Ce chat possède une tache blanche sur la gorge, symbolisée par la forme insolite de ce surplis du Cat Sith.

Un Spectre proche de Pandore 
Lorsqu'on aperçoit Cheshire pour la première fois, celui-ci est envoyé par Pandore à Jamir, pour attaquer Asmita, alors sur le point d'achever le chapelet scellant les âmes des Spectres. On le reverra plus tard dans le manga, notamment quand celui-ci sera envoyé par Méphisto dans le Lost Canvas d'Hadès. Il y sera expédié aux côtés d'Athéna qu'il tentera de tuer au moment où celle-ci récupérera ses pouvoirs divins grâce à l'intervention de Rhadamanthe. On le voit dans le volume 25, conduisant le carrosse de Pandore.

Techniques 
On ne connaît pas de techniques à Cheshire.

Voix

Note 

Spectres d'Hadès